

Persone
 Angelo Nuvoletta – criminale italiano
 Lorenzo Nuvoletta – criminale italiano
 Salvatore Nuvoletta – carabiniere italiano

Altro
 Nuvoletta – segno grafico convenzionalmente usato nei fumetti
 Nuvoletta – nome comune della Gypsophila paniculata, chiamata anche "velo da sposa" o "pianta di gesso"
 Clan Nuvoletta – sodalizio criminale affiliato alla camorra